El Espino ist der Name folgender Orte:

 El Espino (Argentinien)
 El Espino (Charagua), Ort im Municipio Charagua, Bolivien
 El Espino (Cotoca), Ort im Municipio Cotoca, Bolivien
 El Espino (Kolumbien) 
 El Espino (Mexiko) 
 El Espino (Nicaragua)
 El Espino (Spanien) 

Siehe auch:
 Espino
 El Espinillo